

Яковлево — селище міського типу, районний центр, Бєлгородська область
 Яковлево — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Яковлево — село, Дорогобузький район, Смоленська область
 Яковлево — село, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Яковлево — присілок, Подольський міський округ, Московська область
 Яковлево — село, Сєверний район, Оренбурзька область

Див. також 
 Яковлеве

ru:Яковлево